Бернар II д’Арманьяк (ум. 1064/1090)
 Бернар III д’Арманьяк (ум. в 1110)
 Бернар IV д’Арманьяк (1136—1193)
 Бернар V д’Арманьяк (ум. 1245/6)
 Бернар VI д’Арманьяк (ок. 1270—1319)
 Бернар VII д’Арманьяк (ок. 1360—1418)
 Бернар д’Арманьяк-Пардиак (1400 — между 1455 и 1462)